Hans Jordaens I (1555-1630), peintre flamand
 Hans Jordaens II (1581-1653), peintre
 Hans Jordaens III (entre 1585 et 1605 - 1643 ?), peintre et dessinateur des Pays-Bas méridionaux
  (1616-1680), peintre